Završe je ime več naselij v Sloveniji:
 Završe, občina Mislinja
 Završe pri Dobjem, občina Dobje
 Završe pri Grobelnem, občina Šmarje pri Jelšah

Naselja v Sloveniji